Kasteel van Mauriac (Dordogne)
Kasteel van Mauriac (Tarn)